Таййиб, ат-Таййиб ()

 ат-Таййиб — одно из Имён Аллаха.
 Таййиб аль-Укби (1890—1960) — алжирский учёный богослов, общественный и религиозный деятель, журналист, член Ассоциации алжирских мусульманских улемов.
 Абу-т-Таййиб Ахмад аль-Мутанабби (915—965) — арабский поэт.
  — жилой район, расположенный в вилаяте Рустак в Омане.
  — жилой район, расположенный в вилаяте Ибри в Омане.